Hachiman – w mitologii japońskiej bóg wojny
 Yawata – miasto w Japonii